Dwa ou DWA peut signifier :
 Dwa, rivière du Congo-Kinshasa ;
 Dwa, un siège chez les Ashantis du Ghana;
 DWA, consortium industriel ayant produit les rames de train ICE-T;
DWA pour Data WareHouse Automation;
DWA, acronyme de DreamWorks Animation, studio d'animation de la maison de production DreamWorks;
 dwa, code ISO 639-3 de la langue diri.